Shuar: Sendero de Vida es un documental filmado por Gregory T. Collett. Relata acerca de las comunidades indígenas Shuar, las más antiguas y grandes de la selva amazónica.

Sinopsis 
La Amazonía ecuatoriana alberga miles de comunidades Shuar. Luis Kuash, guía y presidente de la Federación Shuar, lleva películas de fogata a estas comunidades. Su visión de salvar a su pueblo de la extinción a través del 'Sendero de Vida', una yuxtaposición de desarrollo cultural con el turismo indígena controlado para mantener a las compañías petroleras fuera de las tierras Shuar. El antiguo Shuar ha sido lanzado al mundo moderno en menos de 10 años. La exploración petrolera, la deforestación masiva, la modernización está cambiando esta antigua población. 'Sendero de Vida' es la visión de Luis Kuash para mantener a su gente sostenida durante este cambio.

Repartos

Referencias 

Documentales
Documentales científicos